Второе правительство Д’Алема () — 55-е правительство Итальянской Республики, действовавшее с 22 декабря 1999 по 25 апреля 2000 года под председательством Массимо Д’Алема.

Общие сведения 
Третье правительство, сформированное , сменило Первое правительство Д’Алема.

История 
Правительство принесло присягу 22 декабря 1999 года после отставки предыдущего кабинета Д’Алема, вызванной накопившимися проблемами и изменениями в составе правительственной коалиции — в июле 1999 года свою поддержку отозвали  Рокко Буттильоне, а в декабре —  Франческо Коссиги; тогда же  потребовали сменить премьер-министра. При этом в октябре появилась возможность ввести в правительство представителей партии «Демократы».

17 апреля 2000 года состоялись , принесшие победу правоцентристам. Полюс свобод и Лига Севера потребовали отставки правительства. 25 апреля приступило к отправлению своих полномочий второе правительство Амато.

Список

Аппарат правительства

Министры

Примечания

Ссылки 
 
 

Правительство Италии
Политика Италии
Государственное устройство Италии
Д’Алема